Зализное − город в Донецкой области, Украина
 Зализное − село в Киевской области, Украина